Izs folyó neve
 Izs (IZH) egy korábbi szovjet autómárka
 Izs egy korábbi szovjet motorkerékpármárka